Manessier est un patronyme.

Patronyme 

 Alfred Manessier (1911-1993) est un peintre non figuratif français